Fritanga puede referirse a:

 Un conjunto de frituras.
 En Colombia, una freiduría o lugar donde se vende la propia fritanga.

Enlaces externos